Palmyra er det antikke græske navn for karavanebyen Tadmur i det nuværende Syrien.

Palmyra kan også henvise til:

Steder 

I Australien:
 Palmyra, Western Australia

I USA:
 Palmyra, Edwards County, Illinois
 Palmyra, Lee County, Illinois
 Palmyra, Illinois
 Palmyra, Indiana
 Palmyra, Maine
 Palmyra, Missouri
 Palmyra, Nebraska
 Palmyra, New Jersey
 Palmyra, New York
 Palmyra (landsby i New York)
 Palmyra, Pennsylvania
 Palmyra, Tennessee
 Palmyra, Utah
 Palmyra, Virginia
 Palmyra (by i Wisconsin)
 Palmyra (landsby i Wisconsin)

 Palmyra Atollen, en atol i Stillehavet

Andet 
 Palmyra Palme (Borassus), en palmeart